London Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 London Township (Kansas)
 London Township (Michigan)
 London Township (Minnesota)

in Kanada:
 London Township (Ontario)